Парламентские выборы в Камбодже прошли 27 июля 2013 года. На них были избраны 123 члена Национальной ассмаблеи, нижней палаты Парламента Камбоджи.

По итогам голосования было объявлено о победе правящей Народной партии Камбоджи, получившей более 48 % голосов и 68 мандатов. Однако небывалого прежде успеха добилась оппозиционная Партия национального спасения Камбоджи — более 44 %, 55 мандатов.

Результаты

Массовые беспорядки 

Оппозиционная партия не признала результаты выборов.

Изменения 2017 года 
В 2017 году деятельность Партии национального спасения Камбоджи в стране была запрещена властями. Места, занимаемые депутатами от партии, были распределены между другими политическими силами.

Примечания 

Камбоджа
Выборы в Камбодже
События 28 июля
2013 год в Камбодже